Equites singulares (в переводе с латыни — индивидуальные всадники) — в Древнем Риме в эпоху Принципата личные конные телохранители императора или губернаторов провинций.

Предшественником этих конных формирований были , германские всадники, охранявшие Юлия Цезаря во время его галльских походов. Они продолжили своё существование при Августе, но были распущены после разгрома римском войске в 9 году. Также в этот период употреблялось, если судить по надписям на могильных камнях, название .

, состоящие из 1 000 батавов, были сформированы при Траяне или ранее, при Флавиях. Их лагерь находился на Целийском холме. При Септимии Севере их количество было удвоено, и был построен новый лагерь рядом со старым. Останки  были обнаружены в XX веке при раскопках под Латеранской базиликой. С течением времени название формирования изменялось, отражая изменения в обращении к императору. Во II веке это было , а в III веке при Коммоде — .

В провинциях губернаторы также собирали с целью личной охраны equites singulares, равно как и пехотные . При этом солдаты не покидали своих основных соединений, а участие в охране губернатора не приводило к повышению оплаты. Количество провинциальных singulares зависело от величины провинции, и в крупных могло также достигать 1 000—1 500 всадников и 500 пехотинцев.

После победы над Максенцием в 312 году Константин Великий расформировал преторианскую гвардию и equites singulares, оказавших ему наиболее ожесточённое сопротивление.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Кавалерия Древнего Рима